Ван дер Мер () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Ван дер Мер, Джондли (род. 2002) — гаитянский футболист.
 Ван дер Мер, Ламмерт Бауке (род. 1945) — нидерландский классицист, специалист по классической археологии и этрускологии.
 Ван дер Мер, Робин (род. 1995) — нидерландский футболист.
 Ван дер Мер, Симон (1925—2011) — нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Ван дер Мер, Эрик (род. 1967) — нидерландский футболист, защитник, после завершения игровой карьеры — футбольный тренер.

См. также 
 Ван дер Нер